Rabenreuth ist der Ortsname von

 Rabenreuth (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Rabenreuth (Thalmässing), Ortsteil des Marktes Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern